Sergej Pavlovich von Glazenap – astronomo sovietico
Glazenap – cratere lunare